Tăutu ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Tăutu (1938–2019), rumänische Komponistin
 Carina Tăutu, rumänische Filmschaffende